Каталина Сандино Морено (; род. 19 апреля 1981) — колумбийская актриса. Номинантка на премию «Оскар».

Биография 
Каталина Сандино Морено родилась в столице Колумбии в семье ветеринара и патологоанатома. Образование получила в Папском университете в Боготе. После удачных курсов в актёрской школе у себя на родине, в 2004 году она переехала в Нью-Йорк. В том же году там она попала на пробы в фильм «Мария, благодати полная» и была выбрана из 900 других претенденток. Эта первая её роль в кино принесла начинающей актрисе номинацию на премию «Оскар», сделав её первой колумбийской актрисой, отмеченной Американской киноакадемией.

На съёмках этой картины она познакомилась с фотографом Дэвидом Элвеллом, за которого через два года вышла замуж. Церемония их свадьбы прошла в Колумбии в городе Картахена.

Такой быстрый взлёт сделал актрису очень востребованной в Голливуде, и она стала получать много новых предложений на киносъёмки. Среди её других работ, такие фильмы как «Париж, я люблю тебя» (), «Нация фастфуда» (2006) и биографическая драма «Че» (), где Сандино Морено сыграла кубинскую революционерку Алейду Марч. В 2010 году Каталина сыграла в продолжении саги «Сумерки. Сага. Затмение».

Фильмография

Примечания

Ссылки